Cairoli es un nombre italiano. Se puede referir a:
Geografía
 Gropello Cairoli, municipio de la Provincia de Pavía.
Transporte
 Cairoli, estación del Metro de Milán.
Personas
 Benedetto Cairoli, estadista italiano
 Charlie Cairoli, payaso angloitaliano
 Enrico Cairoli, patriota italiano
 Milton Cairoli, abogado y juez uruguayo
 Tony Cairoli, motociclista italiano
 Sebastián Cairoli, músico argentino